Gentleman! – trójmiejski zespół muzyczny, grający głównie indie, rock, muzykę alternatywną.
Nazwa zespołu pochodzi od tytułu płyty zespołu The Afghan Whigs pt. Gentlemen.

Muzycy

Skład zespołu 
 Piotr Malach – gitara, drugi wokal, teksty
 Jacek Tracz – perkusja
 Adam Osik – gitara basowa
 Łukasz Tylenda – gitara

Historia 
Zespół Gentleman! powstał w maju 2007 roku. Po miesiącu zagrał swój pierwszy koncert. Niedługo potem wystąpił na scenie dla  młodych talentów podczas Heineken Open’er Festival. Tuż po festiwalu zespół wszedł do studia i nagrał swoją pierwszą EPkę Anka Skakanka. Grupie udało się wystąpić również na festiwalu w Jarocinie, 2 razy na Eko Union of Rock w Węgorzewie, na Viertel Fest w niemieckiej Bremie oraz w ramach projektu Offsesja na żywo w Programie 3 Polskiego Radia. Do tej pory Gentleman! wydał trzy EPki oraz płytę długogrającą Opowiem Ci kilka historii, której premiera miała miejsce 3 kwietnia 2010 roku.

Dyskografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Forum Fanów
 Profil na Muzzo

Polskie zespoły indierockowe